Grupa B a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Anglia, Rusia, Țara Galilor și Slovacia. Meciurile s-au jucat între 11 iunie și 20 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Țara Galilor vs. Slovacia

Anglia vs. Rusia

Rusia vs. Slovacia

Anglia vs. Țara Galilor

Rusia vs. Țara Galilor

Slovacia vs. Anglia

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016